Вестрис () — фамилия. 

Известные носители:

 Вестрис, Анджиоло (Вестри Анджьоло Мария Гаспаро, 1730—1809) — танцовщик итальянского происхождения, брат Терезы и Гаэтано Вестрисов.
 Вестрис, Арман (1788—1825) — танцовщик и хореограф, внук Гаэтано и сын Огюста Вестрисов.
 Вестрис, Гаэтан (Вестри Гаэтано Аполлини Бальтазаре, 1729—1808) — танцовщик и хореограф итальянского происхождения.
 Вестрис, Люсия Элизабет (1797—1856) — английская актриса и оперная певица.
 Вестрис, Огюст (Мари-Жан-Огюстен, 1760—1842) — французский танцовщик и педагог, сын Гаэтано Вестриса и Мари Аллар.
 Вестрис, Роза (урождённая Франсуаза-Роза Гурго; 1743—1804) — французская театральная актриса.
 Вестрис, Тереза (Вестри Мария Тереза Франческа, 1726—1808) — французская балерина итальянского происхождения, сестра Гаэтано и Анджиоло Вестрисов.